Simon Rodriguez peut désigner :
 Simón Rodríguez (1769-1854), un philosophe et éducateur vénézuélien, éponyme de des toponymes suivants :
 Simón Rodríguez, l'une des 21 municipalités de l'État d'Anzoátegui au Venezuela ;
 Simón Rodríguez, l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira au Venezuela ;
 Simón Rodríguez, l'une des 4 paroisse civiles de la municipalité de Francisco Javier Pulgar dans l'État de Zulia au Venezuela.